Миссик (Missick) — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1983) — юрист и политик, депутат Палаты собрания и министр образования, молодёжной политики, спорта и культуры британской заморской территории Теркс и Кайкос (с 2012).
 Миссик, Аманда — министр образования, молодёжной политики и спорта (2009—2012), здравоохранения (2012), социальных служб и половых вопросов (2012—2015), окружающей среды, внутренних дел и сельского хозяйства (2015—2016) Теркс и Кайкос.
 Миссик, Доманик (род. 1992) — легкоатлет Теркс и Кайкос, участник Игр Содружества (2010, 2014).
 Миссик, Кортни (род. 1997) — легкоатлет Теркс и Кайкос, участник Игр Содружества и Чемпионата мира по легкоатлетическим эстафетам (2014) в составе национальной сборной.
 Миссик, Левард (род. 1979) — легкоатлет Теркс и Кайкос, национальный рекордсмен в беге с барьерами (с 1998).
  (1936—2015) — медсестра и политик, первая женщина-депутат Законодательного совета Теркс и Кайкос (1984—1993), председатель Законодательного совета (1991—1993).
 Миссик, Симон (род. 1982) — американская актриса.
 Миссик, Энтони — легкоатлет Теркс и Кайкос, участник Чемпионата Центральной Америки и Карибских островов по лёгкой атлетике (2003).